

Финал 
15-19 мая 2013 года, г.Улан-Удэ

Команда ГНД (Надым) снялась с соревнований

По итогам турнира были награждены лучшие игроки по амплуа:
Вратарь - Павел Гаунин (Гранд-Байкал)
Защитник - Григорий Быков (Демиург-Буревестник)
Нападающий - Леонид Долгачев (Южный) 
Бомбардир (9 голов) - Аркадий Кашин (Аквамарин)
Игрок - Дмитрий Инников (Лара)

Дальний Восток 
27 ноября - 2 декабря 2013 года, г.Хабаровск

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный раунд

Сибирь 
3-х круговой турнир (туровая система)

Западная Сибирь 
4-х круговой турнир (дома-в гостях)

Урал

Первая лига 
2-х круговой турнир (туровая система)

Вторая лига 
3-х круговой турнир (туровая система)

Северо-Запад 
26-30 марта 2013 года, Калининградская область

Москва

Чемпионат 
2-х круговой турнир

Кубок

Московская область

Чемпионат 
2-х круговой турнир

Кубок

Полуфиналы 

|}

Золотое кольцо 
2-х круговой турнир (туровая система)

Черноземье 
4-х круговой турнир (дома-в гостях)

Приволжье

Чемпионат 
4-х круговой турнир (туровая система)

Кубок 
26-28 октября 2012г, г.Казань

ЮФО-СКФО 
2-х круговой турнир (туровая система)

Соревнования по мини-футболу в России